История Карачаево-Черкесии

До нашей эры 
Территория Карачаево-Черкесии была заселена ещё в эпоху палеолита. Пещера Треугольная в Гамовской балке на горе Баранахе на реке Уруп в 7,5 км к северо-востоку от станицы Преградной, судя по обожжённым костям животных и кремнёвым орудиям труда, была населена в эпоху мустье, а может быть, и ещё раньше — 60 тыс. лет назад<ref>Анисюткин Н. К., Коваленко С. И., Бурлаку В. А., Очередной А. К., Чепалыга А. Л. </ref>. К эпохе палеолита также относятся каменные орудия, найденные близ станиц Кардоникской и Зеленчукской.

39 тыс. л. н. в 20 км к северо-востоку от Эльбрус в верховьях реки Худес (правый приток Кубани) извергал лавы трахиандезитового состава одноактный вулкан Таштебе (Таш-тебе)Богатиков О. А. и др. ЭПР-ДАТИРОВАНИЕ ПО ПОРОДООБРАЗУЮЩЕМУ КВАРЦУ ИЗВЕРЖЕНИИ ВУЛКАНА ЭЛЬБРУС (СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, РОССИЯ), 202.

К верхнему палеолиту и мезолиту относится стоянка Явора, к неолиту — стоянка на реке Овечка, к бронзовому веку относятся памятниками майкопской, катакомбной, кобанской (могильник Эшкакон) культур. Памятники VI–V веков до н. э. сочетают в себе традиции кобанской, скифской и колхидской культур (Карабашевский курган).

Городища кобанской культуры IV—III веков до нашей эры найдены долине над аулом Сары-Тюз и рядом с аулом Хумара.

С III века до н. э. появляются сарматские городища со склеповыми и грунтовыми погребениями, прослеживается влияние со стороны меотской археологической культуры. 4-й четвертью первого тысячелетия датируются хазарское Хумаринское городище (:en:Khumar) и могильник Мощевая балка. Кафтан, найденный в Мощевой Балке, был сшит из иранской ткани с изображениями Сэнмурва, но по канону Хазарского каганата, в котором знать народов, проживавших в ней, независимо от своей этнической принадлежности одевалась по хазарской моде.

 Наша эра 
Наскальные рисунки в ущелье Сутул расположены на известковых скалах юрского периода по левой стороне ручья Сутул, впадающего в Уруп в 15 км ниже станицы Преградной.

В конце первого тысячелетия нашей эры большая часть Карачаево-Черкесии входила в государство аланов, сохранились отдельные архитектурные памятники той поры: Зеленчукские, Сентинский, Шоанинский христианские храмы, городища. В северной части Карачаево-Черкесии кочевали кыпчаки. С первой половины XIX века (по русско-турецкому Адрианопольскому миру 1828) территория современной Карачаево-Черкесии входит в состав России как Баталпашинский отдел Кубанской области.

 XX век 
С 1918 года здесь устанавливается советская власть. С 1 апреля 1918 года территория была частью Кубанской Советской Республики, с 28 мая 1918 года — частью Кубано-Черноморской Советской Республики, с 5 июля по декабрь 1918 года — частью Северо-Кавказской Советской Республики. С декабря 1918 по апрель 1920 контролировалась белогвардейскими ВСЮР. С 20 января 1921 года — часть Горской Автономной Советской Социалистической Республики.

12 января 1922 года образована Карачаево-Черкесская автономная область в составе Юго-Восточного (с 1924 года — Северо-Кавказского) края, с центром в станице Баталпашинской (переименованной затем в город Сулимов, Ежово-Черкесск и, наконец, получившей современное название Черкесск).

Область была образована 12 января 1922 года из большей части территории Баталпашинского отдела Кубано-Черноморской области и Карачаевского национального округа Горской АССР с центром в станице Баталпашинской.

С 16 октября 1924 года область в составе Северо-Кавказского края.

26 апреля 1926 года область была разделена на Карачаевскую автономную область и Черкесский национальный округ, а Баталпашинский район был передан в Северо-Кавказский край.

После реабилитации карачаевцев 11 февраля 1957 года Черкесская автономная область была преобразована в Карачаево-Черкесскую АО в составе Ставропольского края. Ей были также переданы Зеленчукский, Карачаевский и Усть-Джегутинский районы Ставропольского края.

12 июля 1974 года состоялось первое наблюдение радиотелескопа РАТАН-600. 30 декабря 1975 года был утверждён акт Государственной межведомственной комиссии по приёмке шестиметрового Большого азимутального телескопа (БТА).

30 ноября 1990 года Карачаево-Черкесская АО вышла из состава Ставропольского края и была провозглашена Карачаево-Черкесская Советская Социалистическая Республика (КЧССР) в составе РСФСР.

15 декабря 1990 года выход Карачаево—Черкесии из состава Ставропольского края был узаконен Вторым съездом народных депутатов РСФСР, внесшим изменения в Конституцию РСФСР, по которым автономные области выводились из составов краёв, куда входили.

3 июля 1991 года Верховный Совет РСФСР внёс в российскую конституцию поправку, преобразовавшую Карачаево-Черкесскую автономную область в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Данная поправка была внесена на рассмотрение Съезда народных депутатов РСФСР.

21 апреля 1992 года Съезд народных депутатов Российской Федерации внёс положение о Карачаево-Черкесской Республике в конституцию РСФСР. Поправка вступила в силу с момента опубликования 16 мая 1992 года в «Российской газете».

26 апреля 1926 года постановлением ВЦИК КЧАО разделена на Карачаевскую автономную область, Черкесский национальный округ (с 30 апреля 1928 — автономная область), Баталпашинский и Зеленчукский районы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР Карачаевская автономная область ликвидирована 12 октября 1943 года, а карачаевцы были признаны пособниками фашистских войск и 2 ноября 1943 года депортированы в Среднюю Азию и Казахстан. Южная часть Карачая отошла к Грузии (как Клухорский район), а бо́льшая часть была присоединена к Ставропольскому краю.

После реабилитации карачаевцев с разрешением на их возвращение в родные края 12 января 1957 года Черкесская автономная область была преобразована в Карачаево-Черкесскую АО в составе Ставропольского края. Ей были также переданы Зеленчукский, Карачаевский и Усть-Джегутинский районы Ставропольского края.

12 января 1965 года Президиум Верховного Совета РСФСР постановил:
 образовать Урупский район — центр станица Преградная.
 упразднить Урупский промышленный район Карачаево-Черкесской автономной области
 Адыге-Хабльский, Зеленчукский, Карачаевский, Малокарачаевский, Прикубанский и Хабезский сельские районы Карачаево-Черкесской автономной области преобразовать в районы.

30 ноября 1990 года Совет народных депутатов Карачаево-Черкесской автономной области принял решение о выходе из состава Ставропольского края и преобразовании в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику'' (КЧССР) в составе РСФСР, что было утверждено Верховным Советом РСФСР в законе РСФСР от 3 июля 1991 года № 1537-1. Однако, согласно ст. 104 Конституции РСФСР вопросы национально-государственного устройства Российской Федерации находились в исключительном ведении Съезда народных депутатов РСФСР.

В 1989—1991 созванные национальными движениями съезды отдельных народов Карачаево-Черкесии стали обращаться к руководству РСФСР с просьбой о восстановлении или создании отдельных автономий.

На съездах депутатов всех уровней были провозглашены:
 18 ноября 1990 года — Карачаевская Советская Социалистическая Республика (с 17 октября 1991 года — Карачаевская Республика),
 27 октября 1991 года — Республика Черкесия,
 в ноябре 1991 года — Абазинская Республика,
 19 августа 1991 года — Баталпашинская Казачья Республика и Зеленчукско-Урупская Казачья Советская Социалистическая Республика (30 ноября 1991 объединившиеся в Верхне-Кубанскую Казачью Республику).

После многодневных многотысячных митингов 3 декабря 1991 года постановлением Верховного Совета Карачаево-Черкесии было принято обращение к федеральному центру о признании отдельных республик.

В январе 1992 года Президент России Борис Ельцин был готов признать разделение Карачаево-Черкесии и внёс на рассмотрение в Верховный Совет РСФСР проекты законов «О восстановлении Карачаевской автономной области и Черкесской автономной области в составе Российской Федерации». Была создана комиссия Верховного Совета по образованию трёх автономных областей — Карачаевской, Черкесской, Баталпашинской.

28 марта 1992 года состоялся референдум, на котором, согласно официальным результатам, большинство населения Карачаево-Черкесии высказалось против разделения. Разделение узаконено не было, и осталась единая Карачаево-Черкесия.

21 апреля 1992 год Съезд народных депутатов РФ внёс положение о Карачаево-Черкесской Республике в конституцию РСФСР. Данная поправка вступила в силу с момента опубликования в Российской газете 16 мая 1992 года.

25 декабря 1993 года вступившая в силу Конституция Российской Федерации подтвердила республиканский статус Карачаево-Черкесии.

Примечания 

 
Кобанская культура